Перо де Агва има више значења:

 Перо де Агва (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Перо де Агва (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику